Douglas může být:

Místopisný pojem 
 Douglas – hlavní město britského korunního závislého území Ostrov Man
 Douglas a Douglas Water – města Jižního Lanarkshire
 Douglas County – okres ve státě Oregon
 Douglas City – velkoměsto v Kalifornii, USA
 město Spojených států amerických, nacházející se ve státě Arizona, Michigan, Massachusetts, Oklahoma, Nevada, Washington nebo Wyoming
 město na západním pobřeží Austrálie
 město okresu Taranaki na východním pobřeží Severního ostrova Nového Zélandu
 Douglas (sopka) – sopka na Aljašce
 New Douglas Park – fotbalový stadion ve Skotsku
 Charlotte Douglas – letiště města Charlotte
 okruh Grand Prix British Empire Trophy Formule 1

Anglosaské rodné jméno 
 Douglas Adams – anglický spisovatel
 Douglas MacArthur – americký voják, generál
 Richard Douglas Husband – americký kosmonaut
 Douglas H. Wheelock – americký kosmonaut
 Scott Douglas Altman – americký kosmonaut
 Edgar Douglas Adrian – anglický neurofyziolog
 James Douglas Morrison – zpěvák
 Wayne Douglas Gretzky – hokejista
 John Douglas Cockcrof – vynálezce
 George Douglas Brown – skotský spisovatel
 Douglas Fairbanks – americký herec
 Louis Douglas Serrurier – jihoafrický automobilový závodník
 Raymond Douglas Davies – britský zpěvák
 Douglas William Freshfield – horolezec
 Douglas Lowe – britský atlet
 John Douglas Cockcroft – fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Douglas Dean Osheroff – fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Douglas McIlroy – vynálezce první softwarové kolony

Anglosaské příjmení osob 
 Alec Douglas-Home – britský politik
 Barry Douglas (fotbalista) – skotský fotbalový obránce
 Dave Douglas – americký jazzový trumpetista a hudební skladatel
 David Douglas – hudebník
 Djika Douglas – kamerunský fotbalový záložník
 Gavin Douglas – skotský spisovatel
 Gabrielle Douglas – americká sportovkyně, gymnastka, olympijská vítězka
 Charles S. Douglas – kanadský politik
 Chip Douglas – americký baskytarista, kytarista, klávesista, hudební skladatel, producent a manažer
 Illeana Douglas – americká herečka
 Kirk Douglas – americký herec, otec Michaela Douglase
 Lloyd C. Douglas – luteránský pastor
 Melvin Douglas – americký zápasník
 Michael Douglas – americký herec, syn Kirka
 Melvyn Douglas – americký herec
 Mary Douglas – britská antropoložka, profesorka sociální antropologie
 Roy Douglas – anglický hudební skladatel, aranžér a klavírista
 Tommy Douglas – kanadský sociálnědemokratický politik skotského původu
 Walburga Habsburg Douglas – švédská právnička a politička

Označení letadel nebo jejich výrobců 
 Douglas Aircraft
 Douglas A-20
 Douglas SBD Dauntless
 Douglas TBD Devastator
 Douglas DC-1
 Douglas DC-2
 Douglas XB-19
 Douglas XB-31
 Douglas A-1 Skyraider
 Douglas B-18 Bolo
 Douglas F4D Skyray
 Douglas A-26 Invader
 Douglas XB-43 Jetmaster
 Douglas XB-42 Mixmaster
 Douglas C-47 Skytrain
 Douglas A-4 Skyhawk
 Douglas DC-3
 Douglas C-54 Skymaster
 Douglas TB2D Skypirate
 Douglas X-3
 Douglas AIR-2 Genie
 McDonnell Douglas
 McDonnell Douglas DC-10
 McDonnell Douglas F-15 Eagle
 McDonnell Douglas C-17 Globemaster III
 McDonnell Douglas AV-8B Harrier II

Související články 
 Douglaska – dřevina z čeledi Borovicovité

Reference